tłumacz – zawód
 Tłumaczka – thriller amerykański w reżyserii Sydneya Pollacka z 2005 r. z Nicole Kidman w roli głównej